

Toponymes

Nelson House (Manitoba)

Nelson House (Alabama)
 Nelson House (Arkansas)

Homonymie de toponyme